Maison, een gehucht in Saint-Gérard, deelgemeente van de Belgische gemeente Mettet

in samenstellingen:
Maison-des-Champs, Aube
Maison-Feyne, Creuse
Maison-Maugis, Orne
Maison-Ponthieu, Somme
Maison-Roland, Somme
Maison-Rouge, Seine-et-Marne
ook:
gemeenten met de naam Maisons (doorverwijspagina)